Olivier Reboul peut faire référence à :

 Olivier Reboul (1925-1992) est un philosophe français, spécialiste d'Alain, de rhétorique et de philosophie de l'éducation.
 Olivier Reboul est un pianiste, chef de chant et chef d'orchestre français.